La Collada dels Frares és una collada del Massís del Canigó, a 1.127,3 metres d'altitud, en el límit dels termes comunals de Cortsaví i de Montboló, tots dos de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

Està situada a l'extrem occidental del terme de Montboló, a la zona nord-est del de Cortsaví. És al nord del Palet de Rotllan i al sud de Roc Rodon.

Referències 

Colls de Cortsaví
Colls del Vallespir
Geografia de Montboló